Богчино — название населённых пунктов.

Россия 
 Богчино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Богчино — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Галичском районе Костромской области.
 Богчино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.